Der BetVictor World Cup of Pool 2019 war ein Poolbillardturnier in der Disziplin 9-Ball, das vom 25. bis 30. Juni 2019 in der Morningside Arena in Leicester stattfand. Es war die dreizehnte Austragung des von Matchroom Sport veranstalteten Scotch-Doubles-Turniers.

Sieger wurden nach 2017 zum zweiten Mal die Österreicher Mario He und Albin Ouschan. Die Vorjahresfinalisten setzten sich im Endspiel gegen die Philippiner Carlo Biado und Jeffrey de Luna mit 11:3 durch. Titelverteidiger waren die Chinesen Wu Jiaqing und Liu Haitao, die im Viertelfinale gegen die Niederländer Niels Feijen und Marc Bijsterbosch ausschieden. Das deutsche Team (Joshua Filler und Ralf Souquet) musste sich in der ersten Runde den Esten Denis Grabe und Mark Mägi geschlagen geben.

Preisgeld

Teilnehmer

Turnierplan

Weblinks 
 Offizielle Website
 World Cup of Pool 2019 bei azbilliards.com

Einzelnachweise 

2019
Poolbillardveranstaltung 2019
Billardturnier in England
Sportveranstaltung in Leicester